

Astronomie 

 (5789) Sellin est un astéroïde

Toponymie 

 Sellin est une commune allemande, située dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Patronyme 

 Birger Sellin (1973-) est un écrivain autiste allemand ;
 Ernst Sellin (1867-1946) est un théologien allemand ;
 Gustaf Adolf Sellin (1917-1978) est un skieur suédois, spécialiste du combiné nordique ;
 Johannes Sellin (1990-) est un handballeur allemand ;
 Maurice Sellin (1920-) est un footballeur français ;
 Thorsten Sellin (1896-1994) est un sociologue suédois.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme